Detroit Rock City (film)
 Detroit Rock City (piosenka) zespołu Kiss